

Населені пункти та їхні частини
 Попелюв — гміна в Опольському повіті Опольського воєводства
 Попелюв — село в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Попелюв — село в гміні Попелюв Опольського повіту Опольського воєводства
 Попелюв — частина міста Перемишль в Підкарпатському воєводстві
 Попелюв — частина міста Рибник в Сілезькому воєводстві

Примітки